

Patronyme 
 Hippolyte Monplaisir (1821-1877) est un danseur et maître de ballet français.

Toponyme 

 Monplaisir est un quartier d'Angers.
 Monplaisir est un quartier de Lyon.
 Monplaisir est un lieu-dit de Schaerbeek à Bruxelles.
 Monplaisir est un quartier de Toulouse.
 
 Le palais de Monplaisir à Peterhof.

Voir aussi